Supercoppa greca – trofeo di pallavolo femminile
 Supercoppa greca – trofeo di pallavolo maschile